Tunulleq bezeichnet:
 Tunulleq (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Tunulleq (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland